Åkers församling kan avse:

 Åkers församling, Strängnäs stift – tidigare församling i Strängnäs stift
 Åkers församling, Växjö stift – tidigare församling i Växjö stift